Хесу́с Гара́й Веси́но (; 10 сентября 1930, Бильбао — 10 февраля 1995, Бильбао) — испанский футболист, большую часть карьеры выступавший за «Атлетик Бильбао». Выступал за сборную Испании.

Клубная статистика

Достижения 
 «Атлетик Бильбао»
 Чемпион Испании: 1955/56
 Обладатель Кубка Испании (3): 1955, 1956, 1957
 Обладатель Кубка Эвы Дуарте: 1950

 «Барселона»
 Обладатель Кубка Испании: 1962/63

Ссылки 
 Профиль на Base de Datos Histórica del Fútbol Español

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»